Bacton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Bacton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Bacton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk